Swiridowa (), weibliche Form des Familienname Swiridow folgender Personen:

 Aljona Nikolajewna Swiridowa (* 1962), Dorf im Rajon Solotuchino, Oblast Kursk
 Jelena Wladimirowna Swiridowa (* 1988), russische Leichtathletin, Meisterin der Paralympics 2012 im 200-m-, 100-m-Lauf und in der 4 × 100-m-Staffel
 Jewgenija Nikolajewna Swiridowa (* 1986), russische Theater- und Filmschauspielerin
 Olesja Walerjewna Swiridowa (* 1989), russischer Leichtathletin, Kugelstoßerin
 Sofija Alexandrowna Swiridowa (1882 – nach 1928), russischer Dichterin, Prosaautorin, Übersetzerin, Musikwissenschaftlerin und Musikkritikerin
 Walentina Iosifowna Swiridowa (1919–2012), sowjetische Volleyballspielerin, Weltmeisterin von 1952
 Walerija Jewgenjewna Swiridowa (* 1994), russische Turnerin

Auch:
 Swiridowa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Swiridowa (Fluss), Fluss in der Republik Karelien

Siehe auch:
 Swiridow
 Holmy Sviridova, Hügel an der Küste des ostantarktischen Enderbylands